Mogami ist der Name:

 eines Klans in Japan, siehe Mogami (Klan)
 eines Flusses in Japan, siehe Mogami (Fluss)
 einer Region und Unterpräfektur der japanischen Präfektur Yamagata, siehe Mogami-chihō (Yamagata)
 eines Landkreises der japanischen Präfektur Yamagata, siehe Mogami-gun (Yamagata)
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Yamagata, siehe Mogami-machi (Yamagata)
 eines Geschützen Kreuzers der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Mogami (Schiff, 1908)
 eines Schweren Kreuzers der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Mogami (Schiff, 1935)
 eines Geleitzerstörers der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Mogami (Schiff, 1961)
 einer Fregatte der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Mogami (Schiff, 2021)
 einer Schiffsklasse von Schweren Kreuzern der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Mogami-Klasse (1934)
 einer Schiffsklasse von Fregatten der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Mogami-Klasse (2021)

Mogami ist der Familienname folgender Personen:

 Mogami Tokunai (1754–1836), japanischer Entdecker und Kartograf